Фінал Кубка УЄФА 1973—1974 — фінал третього розіграшу кубка УЄФА. Переможцем став голландський «Феєнорд», що обіграв лондонський «Тоттенгем Готспур» із загальним рахунком 4-2 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 4–2 на користь «Феєнорда»

Посилання 
 Кубок УЄФА 1973-74 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1973-74 на сайті RSSSF 

1974 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 22 травня
Травень 1974